Spécial Police peut faire référence à :

 Spécial Police, film policier français de Michel Vianey, sorti en 1985 ;
 Spécial Police, collection de romans policiers publiée par le Fleuve noir

Voir aussi 

 FN Special Police Rifle, famille de fusils de précision créé par FN Manufacturing LLC, une branche américaine du groupe belge FN Herstal
 Special Police Dekaranger (« Tokusō Sentai Dekaranger »), série télévisée japonaise du genre sentai, créée en 2004
 

Homonymie de titre